

Cinema
Under Cover – cortometraggio muto statunitense del 1916 diretto da Robert G. Vignola
Agente Hauser: non entrare in quella scuola (Under Cover) – film statunitense del 1987 diretto da John Stockwell

Musica
Under Cover – album di Ozzy Osbourne
Under Cover – album di Joe Lynn Turner
Under Cöver – album del 2017 dei Motörhead

Televisione
Under Cover – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1991
Under Cover – film per la televisione statunitense del 1992 diretto da Harry Winer

Pagine correlate
Undercover